L'astrolabio è uno strumento con cui si misurano gli angoli celesti. Sono significati derivati:

 L'Astrolabio – periodico di storia
 Astrolabio – secondo album del gruppo rock italiano Garybaldi
 Casa Editrice Astrolabio